Драгомира (; 877 или 890 — после 935) — чешская княгиня, супруга Вратислава I, мать святого Вацлава. С 921 года на протяжении нескольких лет была регентшей княжества Пржемысловичей в средней Чехии. Получила известность за организованное ей покушение на свою свекровь, причисленную позже к лику святых Людмилу Чешскую.

Биография 
Драгомира происходила из полабского племени стодорян (гевеллов) и была, вероятно, сестрой стодорянского князя Тугумира. В 906 году она вышла замуж за чешского князя Вратислава I и родила ему шесть или семь детей, среди которых были Святой Вацлав и Болеслав I Грозный. Некоторые легенды называют в качестве её сына также Спытигнева, но это скорее всего ошибка, так как тот был сыном Людмилы и братом Вратислава I. Из четырёх её дочерей по имени известна лишь Пржибислава, ставшая после смерти Вацлава монахиней в Праге.

После смерти Вратислава весной 921 года племенной собор наделил её регентством при юном сыне Вацлаве. Воспитание наследника престола, а также младшего сына Болеслава, было однако поручено Людмиле, их бабке. Через некоторое время между обеими женщинами вспыхнул конфликт. Драгомира, по распространённой легенде, изложенной впервые в Чешской хронике, обвиняла Людмилу в том, что та вместе с христианскими священниками «испортила» Вацлава. Вместо того, чтобы воспитать князя, Людмила сделала из него почти монаха. Из-за этого Драгомира послала двух воинов из своей свиты убить Людмилу. 16 сентября 921 года они проникли в крепость Тетин и задушили Людмилу с помощью петли. После этого, Драгомира распорядилась изгнать из своих владений баварских миссионеров.

Мотивы убийства ищут также в политической плоскости. Возможно, стоял вопрос о признании верховенства немецкого короля и саксонского герцога Генриха I Птицелова над Чехией. Союзный с Чехией баварский герцог Арнульф в 921 году подчинился Генриху и не годился больше в качестве союзника против саксонской экспансии. Людмила, по некоторым сведениям, приветствовала сближение с Саксонией, а Драгомира его отвергала. Важную роль сыграл, несомненно, и религиозный фактор — конфликт между христианством и язычеством. Драгомира причастна к ряду языческих восстаний.

Год спустя баварский герцог Арнульф напал на Чехию, но результат его похода летописи не передают. По достижении Вацлавом совершеннолетия Драгомира сложила с себя регентство. Сын сперва изгнал её из страны, однако вскоре с почестями вновь вернул назад. Драгомира жила в Праге без какой-либо политической власти. После гибели Вацлава (929 либо 935 год) она бежала к белым хорватам.

Образ в культуре 
 Историческая пьеса Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové Йозефа Каетана Тыла (1848).
 Опера Drahomíra Франтишека Шкроупа (1848).
 Опера Drahomíra Карела Шебора (1867).

Примечания

Литература 
 Pavla Obrazová, Jan Vlk: Maior Gloria. Svatý kníže Václav, Prag-Paseka-Litomyšl 1994, ISBN 80-85192-94-2.
 Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530—935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 658 с. ISBN 80-7106-138-7.
 Josef Žemlička: Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 с. ISBN 80-7106-759-8.

Ссылки 

Родившиеся в IX веке
Умершие в X веке
Пржемысловичи
Женщины IX века
Княгини Чехии
Супруги правителей X века
Женщины-регенты
Правители Европы X века